Příjmení Kunst/Kunstová nosí více významných osobností:

 Petr Kunst (* 1985) – český basketbalista
 Renáta Kunstová (1962–2014) – proděkanka pro distanční a kombinované studium Fakulty informatiky a statistiky VŠE
 Róbert Kunst (1885–1974) – československý politik
 Sláva Kunst (1928–1991) – český hudebník

Externí odkazy